Jean Zévaco (1925-2017), lazariste, évêque à Madagascar ;
 Lily Zévaco, actrice française de l'entre-deux-guerres ;
 Michel Zévaco (1860-1918), journaliste anarchiste et écrivain français ;
 Xavier Zevaco (1925-2006), dessinateur et peintre français.

 Zévaco, commune française de Corse-du-Sud.